Țițeica este numele de familie a unor intelectuali români, dintre care următorii sunt cei mai cunoscuți:

 Gheorghe Țițeica (1873  1939), matematician, pedagog, membru titular al Academiei Române din 1913.
 Șerban Țițeica (1908  1985), fizician, pedagog, membru titular al Academiei Române din 1955.

Altele 
 Teorema lui Țițeica

Nume de familie românești